Przemsza – rzeka, dopływ górnej Wisły
 Przemsza (dopływ Siedliczki) – strumień na Wzgórzach Warszewskich, dopływ Siedliczki

Zobacz też 
 Biała Przemsza
 Czarna Przemsza